«Бриклберри» — американский мультсериал телеканала Comedy Central. История строится вокруг рейнджеров-раздолбаев, чудом остающихся на своих рабочих местах. На помощь им приходит новенькая девушка-рейнджер, чья цель — преобразить и сохранить заповедник. Всё это выглядит особо комичным, ведь зачастую, лесу и его жителям, в большей степени, угрожают те, кто должен был охранять их.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|- 
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| style="background:#B88A01; color:#FFF; text-align:center;"| 
| 1 
| 10
| 25 сентября 2012
| 4 декабря 2012
|-
| style="background:#8F2222; color:#FFF; text-align:center;"| 
| 2 
| 13
| 2 сентября 2013
| 26 ноября 2013
|-
| style="background:#123456; color:#FFF; text-align:center;"| 
| 3
| 13
| 16 сентября 2014
| 16 апреля 2015
|}

Список серий

Сезон 1 (2012)

Сезон 2 (2013)

Сезон 3 (2014-15)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Brickleberry на сайте Big Cartoon DataBase

Бриклберри